Farbreinheit bezeichnet:
 Eigenschaft einer Optik ohne chromatische Aberration; siehe Achromat
 Eigenschaft ungemischter Farben besonderer Klarheit; siehe Farbsättigung

Siehe auch:
 Farbechtheit